GEC kan syfta på 
 General Electric Company, ett brittiskt elbolag
 Gran Enciclopèdia Catalana, en katalanskspråkig encyklopedi
 Grup Enciclopèdia Catalana, utgivare av ovanstående